System in Blue — немецкая поп-группа, состоящая из Михаэля Шольца, Рольфа Кёлера и Дэтлефа Видэке. Её участники, бывшие бэк-вокалисты групп Modern Talking, C.C. Catch и Blue System — один из самых успешных немецких студийных хоров 1980—1990-х годов. Их характерные фальцеты придавали особое звучание песням этих групп.

История 
Группа была основана в 2003 году исполнителями совместно с продюсером и автором песен Томасом Видратом. 20 сентября 2005 года они выпустили первый альбом «Point Of No Return».

В марте 2007 года Systems In Blue начинали работу над вторым альбомом. Параллельно они продюсировали альбом Марка Эшли. 16 сентября 2007 года, незадолго до окончания работы над обоими альбомами, умер Рольф Кёлер, главный исполнитель и лидер группы. С ноября Шольц и Видэке продолжили работу над альбомами. Релиз второго альбома «Out Of The Blue» состоялся 21 марта 2008 года. В 2013 году к группе присоединился Олаф Зенкбайл.

Участники 
 Рольф Кёлер (с 2003 до своей смерти в 2007 году)
 Михаэль Шольц (2003 — настоящее время)
 Детлеф Видеке (2003 — настоящее время)
 Михаэль Бакенс (2022 — настоящее время) 
 Олаф Зенкбайл (2013 — 2020)

Дискография

Студийные альбомы 
 2005 — Point Of No Return
 2008 — Out Of The Blue
 2016 — Back In Blue (EP)
 2017 — Melange Bleu
2019 — Blue Horizons (EP)
2020 — Blue Universe

Синглы 
 2004 — Magic Mystery
 2004 — Winner
 2004 — Winner (Fan-CD)
 2005 — Point Of No Return
 2005 — System In Blue (Fan-CD)
 2005 — Sexy Ann (Fan-CD)
 2006 — 1001 Nights
 2006 — Point Of No Return (промоальбом для Франции)
 2007 — Voodoo Queen
 2008 — Dr. No
 2008 — Jeannie Moviestar (совместно с М. Эшли; Fan-CD)
 2017 — Take It Like a Man
 2017 — She's A Gambler
 2018 — There's No Heart — Special 80's Maxi Single (12" Vinyl)
2020 — Play For Me The Melody Of Love
2021 — Don't Walk Into the Light
2021 — Don't Walk Into the Light (The Systems In Blue Contest Remixes)
2022 — LOOK UP

Сборники 
 2009 — Heaven & Hell — The Mixes
 2010 — The Big Blue Megamix
 2011 — Symphony in blue
 2012 — Voices From Beyond

Другие проекты 
После разрыва контракта с Дитером Боленом в 2000 году, участники проекта System in Blue записали пародийный сингл «Its Haahd Se Dieter Tuh Bie» на немецком языке под именем Dieter Talking. Так же в 2007 году после смерти вокалиста группы Рольфа Келера, оставшие участники стали сначала выступать как Talking System, выпустив сингл (In My) Backstreet Heaven.  

В 2020 году Михаэль Шольц, Детлэф Витеке и Олаф Зенкбайл как Talking System выпустили альбом «DJ Master - Traxx Remixes», в котором были заново аранжированные и спетые ими же хиты Modern Talking, Blue System и новая композиция «Football Is the Game».

Ссылки 
 Официальный сайт проектов с участием Systems In Blue
 Страница в MySpace

Музыкальные коллективы Германии
Группы в стиле диско
Музыкальные коллективы в жанре евродэнс
Евродиско
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов